Dürrmenz kann stehen für:

 Dürrmenz (Mühlacker), Ort im zentralen Stadtteil von Mühlacker im Enzkreis, Baden-Württemberg
  Burg Dürrmenz, anderer Name der Ruine Löffelstelz in Dürrmenz
 Herren von Dürrmenz, schwäbisches Adelsgeschlecht mit Stammsitz in Dürrmenz

Siehe auch:
 Dörrmenz, Weiler im Stadtteil Lendsiedel von Kirchberg an der Jagst, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg